Сборная Мексики по футболу в девятый раз в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 1986 году. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире, Мексика уже была хозяйкой мундиаля, но в этот раз по вынужденной причине, из-за отказа Колумбии проводить мундиаль. В финальной части ацтеки заняли первое место в своей группе, успешно выйдя из группы, а по итогам турнира сборная дошла до четвертьфинала, повторя наивысший результат (1970 на домашнем чемпионате) в своей истории.

Отборочный турнир

Финальный турнир

Группа B

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфиналы

Состав сборной

Мексика

Примечания 

1986
Мексика